Wilhelm Pieck ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Pieck (1876–1960), deutscher Politiker (KPD, SED), Präsident der DDR 1949 bis 1960

Wilhelm Pieck ist der Name folgender Schiffe:

 Wilhelm Pieck (S61), ein Motorschulschiff der Volksmarine
 Wilhelm Pieck, ein Segelschulschiff, siehe Greif (Schiff, 1951)
 Wilhelm Pieck (Schiff, 1963), ein ehemaliges dieselelektrisches Motorschiff der Sächsischen Dampfschiffahrt, 1998 abgebrochen.